La saison 2003-2004 du Championnat d'Iran de football est la vingt-deuxième édition du championnat national de première division iranienne. Les quatorze meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour faire passer le championnat de 14 à 16 équipes, les deux premiers de deuxième division sont promus tandis que les deux derniers du classement disputent une poule de promotion-relégation face aux  et  de D2.

C'est le club du Paas Teheran qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur l'Esteghlal Teheran et six sur le Foolad Ahvaz. C'est le  de champion d'Iran de l'histoire du club, le premier depuis celui obtenu en 1993.

Le tenant du titre, le club de Sepahan Ispahan, ne termine qu'à la  du classement mais remporte un nouveau trophée cette saison après son succès en finale de la Coupe d'Iran face à l'Esteghlal Teheran.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Poule de promotion-relégation 
Les deux derniers d’Iran Pro League affrontent les  et  d’Azadegan League, la deuxième division iranienne, afin de connaître les deux clubs qui participeront à la prochaine saison parmi l'élite.

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
2003 en Iran
2004 en Iran